Itarantim kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Itarantim (ort), Bahia, 
 Itarantim (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar